Easonobius är ett släkte av mångfotingar. Easonobius ingår i familjen fåögonkrypare.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåögonkrypare
Easonobius